Milnicki Klub Sportowy "MKS" – polski klub sportowy założony w 2000 roku w Mielniku w województwie podlaskim.

Historia 

Pierwsze występy w rozgrywkach ligowych piłkarze z Mielnika toczyli pod szyldem rezerw pobliskiej Cresovii Siemiatycze. W sezonie 1999/2000 wystąpili jako Panoram/Cresovia II Mielnik, a od sezonu 2000/2001 jako Panorama Mielnik. W 2000 roku klub został zarejestrowany jako Mielnicki Klub Sportowy "Panorama", jednak już po roku nazwa ta została zmieniona na Mielnicki Klub Sportowy "MKS". 
Klub swoje największe sukcesy odnosił w latach 2008-2010, kiedy 2-krotnie występował w rozgrywkach III ligi makroregionalnej. Ze względów finansowo-organizacyjnych klub zrezygnował z występów w III lidze . Do roku 2016 zespół MKS-u występował 12 razy na najwyższym okręgowym poziomie rozgrywek - IV lidze podlaskiej.

Osiągnięcia 
 Występy w III lidze - 2 razy (sezony: 2008/2009, 2009/2010.)

Zarząd 
Prezes - Damian Sypek
Wiceprezes - Michał Baranowski
Sekretarz - Robert Rokosz

Trenerzy 
 2008/2009 - Piotr Pawluczuk (1-24)kol.
 2009 - Tomasz Kulhawik (25-30)kol.
 VIII.2009 - Leszek Cicirko
 I.2010 - Radosław Kondraciuk

Sezony

Przypisy

Źródła 
 Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, .

Linki zewnętrzne 
 MKS Mielnik na facebook.com
 MKS Mielnik na 90minut.pl
 MKS Mielnik Strona nieoficjalna
 MKS Mielnik na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim